Ивонн (, ) — британская порноактриса, лауреатка премии XRCO Award.

Биография 
Родилась 28 апреля 1968 года в Англии. Дебютировала в порноиндустрии в 1992 году, в возрасте около 24 лет.

Снималась для таких студий, как Adam & Eve, Anabolic Video, Bizarre Video, Evil Angel, Exquisite, Elegant Angel, Vivid Entertainment и других.

В 1994 году получила XRCO Award в номинации «лучшая сцена анального секса или двойного проникновения» за роль в Butt Banged Bicycle Babes совместно с Ким Чемберс, Джоном Стальяно и Марком Дэвисом. В 1995 году выиграла XRCO Award в категории «лучшая групповая сцена» с ролью в New Wave Hookers 4 совместно с Марком Уаллисом, T. T. Boy, Мэрилин Мартин, Ником Истом, Тони Тедески, Марком Дэвисом, Чейси Лэйн и Мисти Рейн.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Butt Banged Bicycle Babes

Примечания

Ссылки 
 Yvonne на Internet Adult Film Database (IAFD) 
 Yvonne на Adult Film Database (AFDB)
 Yvonne  на сайте AVN

Порноактрисы Великобритании
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами